Elata steht für

 Elata (Chios), eine Gemeinde auf der griechischen Insel Chios

Elata ist der Familienname folgender Personen:

 Gerda Elata-Alster (* 1930), israelische Literaturwissenschaftlerin